Antolini ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Antolini (* 1953), italienischer Geistlicher, Apostolischer Präfekt von Robe
 Charly Antolini (* 1937), Schweizer Jazzschlagzeuger
 Giovanni Antonio Antolini (1753–1841), italienischer Baumeister, Architekt und Ingenieur
 Michael Antolini (* 1959), österreichischer Tierarzt
 Plinio Antolini (1920–2012), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker